British Open 1999 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 4 по 11 апреля 1999 года (сезон 1998/99) в Плимуте, Англия. Победителем турнира стал Фергал О’Брайен, обыгравший в финале Энтони Хэмилтона со счётом 9:7.

Высший брейк 

 147 — Грэм Дотт (1/32 финала)
 147 — Джейсон Принс (5-й квалификационный раунд)

Призовой фонд 

 Победитель: £ 60 000
 Финалист: £ 32 000
 Полуфиналисты: £ 16 000
 Четвертьфиналисты: £ 9 100
 1/8 финала: £ 4 600
 1/16 финала: £ 2 600
 1/32 финала: £ 2 225
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 5 000
 Высший брейк в квалификации: £ 1 100

Рейтинговые очки 

 Победитель: 4560
 Финалист: 3040
 Полуфиналисты: 2025
 Четвертьфиналисты: 1520
 1/8 финала: 1140
 1/16 финала: 855
 1/32 финала: 480 для «сеяных»; 640 для квалифицировавшихся

Результаты

Основной турнир 

1/32 финала

Матчи по 5 побед

 Джон Хиггинс 5:0 Джон Рид  
 Терри Мёрфи 5:1 Марио Гёйденс  
 Майкл Холт 5:4 Джеймс Уоттана  
 Дэйв Финбоу 5:2 Энди Хикс  
 Энтони Дэвис 5:2 Ален Робиду  
 Ник Уокер 5:4 Дэйв Харольд  
 Алан Макманус 5:3 Эльфи Бёрден  
 Брайан Морган 5:2 Филип Уильямс  
 Питер Эбдон 5:3 Квинтен Ханн  
 Марк Грэй 5:3 Джейми Бёрнетт  
 Дрю Хенри П:отказ Стивен Ли  
 Крис Смолл 5:4 Джо Джонсон  
 Брэдли Джонс 5:3 Найджел Бонд  
 Фергал О’Брайен 5:4 Энтони Болсовер  
 Кен Доэрти 5:1 Уэйн Браун  
 Гэри Уилкинсон 5:4 Йен Брамби  

 Ронни О'Салливан 5:2 Тони Джонс  
 Пол Дэвис 5:1 Мэттью Стивенс  
 Джимми Мики 5:3 Тони Драго  
 Маркус Кэмпбелл 5:2 Мартин Кларк  
 Стив Дэвис 5:2 Даррен Кларк  
 Майкл Джадж 5:4 Доминик Дэйл  
 Джон Пэррот 5:4 Ли Уокер  
 Джимми Уайт 5:4 Джо Свэйл  
 Марк Уильямс 5:2 Джо Пэрри  
 Крейг Харрисон 5:3 Билли Снэддон  
 Энтони Хэмилтон 5:4 Марко Фу  
 Пол Хантер 5:3 Иан Серджент  
 Марк Кинг 5:2 Бэрри Мэпстон  
 Даррен Морган 5:3 Дин Рейнолдс  
 Стивен Хендри 5:0 Джонатан Бёрч  
 Грэм Дотт 5:4 Дэвид Ро

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

British Open
1999 год в снукере